El Pinar (Granada), gemeente in de provincie Granada (Spanje)
El Pinar de El Hierro, gemeente in de provincie Santa Cruz de Tenerife (Spanje)
El Pinar (Uruguay), stadsdeel van Ciudad de la Costa (Uruguay)